RU kan syfta på

RU – tidigare nationalitetsbeteckning för motorfordon från Ruanda-Urundi
RU – landskod för Ryssland
.ru – toppdomän för Ryssland